Ранчо ел Еден има више значења:

 Ранчо ел Еден (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Еден (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Еден (Сан Херонимо Текоатл), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ел Еден (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику